Robert de Châtillon peut faire référence à :
 Robert Ier de Châtillon (mort en 1181), abbé de l'abbaye de Dunes jusqu'en 1153. De la famille Châtillon-sur-Seine, neveu de Bernard de Fontaine
 Robert II de Châtillon (mort en 1209), évêque de Langres de la Maison de Châtillon-sur-Seine
 Robert de Châtillon (mort en 1215) évêque de Laon, de la Maison de Châtillon-sur-Marne.